Эрбе́ццо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 785 человек (2008 г.), плотность населения составляет 24 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 37020. Телефонный код — 045.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Филипп и Иаков Младший, празднование 3 мая.

История 
Местность была заселена в 13-м веке. Епископ Вероны Бартоломео делла Скалла в 1287 году пригласил лесорубов из Баварии для расчистки горных районов от леса. Сначала был построен один постоянный дом, впоследствии на зачищенной местности образовались крупные общины и даже появилось 13 муниципалитетов.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.erbezzo.vr.it/

Ссылки 
 http://www.comune.erbezzo.vr.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/